Pionier - iemand die als een van de eersten een bepaald gebied betreedt.
 Pioniers (honkbal) - honkbalclub te Hoofddorp.
 Pioniervegetatie - planten die het eerst op een bepaald terrein voorkomen.
 Pioniers (communistische jeugdbeweging) - jongste afdeling (7 - 14 jaar) van de communistische jeugdbeweging in voormalig USSR en elders.
 Pioniers (Belgische jeugdbeweging) - jeugdbeweging in België.